Карімов — прізвище тюркського походження.

Це прізвище носять:
 Карімов Андрій Усманович (1943—2017) — радянський футболіст, захисник та радянський і український футбольний тренер
 Карімов Ігор Андрійович (*1969) — колишній радянський та український футболіст, захисник
 Карімов Іслам Абдуганійович (1938—2016) — радянський та узбецький політичний діяч, Президент Узбекистану
 Карімов Роман Леонідович — російський кінорежисер та сценарист.

 Карімова Наталія Валеріївна (нар. 1974) — російська трекова і шосейна велогонщиця.

Татарські прізвища
Узбецькі прізвища